Выродки:

 «Выродки», «Выводок», «Отродье» () — фильм ужасов Дэвида Кроненберга (1979).
 «Выродки» () — фильм ужасов Алекса Чендона (2011).